Алекса́ндр Бондаре́нко:
 Бондаренко, Александр Андреевич (род. 1954) — советский футболист.
 
 Бондаренко, Александр Дмитриевич (род. 1954) — Герой Труда Российской Федерации.
 Бондаренко, Александр Евгеньевич (род. 1966) — сотрудник группы «Вымпел», участник освобождения заложников в Беслане, Герой Российской Федерации.
 Бондаренко, Александр Иванович (1922—1997) — председатель исполнительного комитета Казанского городского Совета народных депутатов.
 Бондаренко, Александр Игоревич (род. 1989) — украинский футболист.
 Бондаренко, Александр Николаевич (род. 1966) — советский и украинский футболист.
 Бондаренко, Александр Павлович (1922—2010) — советский дипломат.
 Бондаренко, Александр Степанович (1893—1941) — советский учёный, академик ВАСХНИЛ.
 Бондаренко, Александр Фёдорович (род. 1951) — советский психолог, член-корреспондент АПН Украины.
 Бондаренко, Александр Юльевич (род. 1955) — русский советский писатель и журналист, член СЖР и СПР.
 Примечания